Pianosa wyspa w grupie Wysp Toskańskich
 Pianosa wyspa w grupie Wysp Tremiti